Godow (Dummerstorf), een plaats in Duitse gemeente Dummerstorf
 Godow (Kargow), een plaats in Duitse gemeente Kargow

 Zie ook: Godów